Jia Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jia Xian (härad i Kina, Shaanxi), 
 Jia Xian (härad i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar